Edward Pelham-Clinton (1836-1907) – brytyjski polityk
 Edward Pelham-Clinton (1920-1988) – brytyjski arystokrata i polityk, 10 książę Newcastle